Роголево — название нескольких населённых пунктов:
 Роголево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Роголево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.